PGP poate fi:

 Pretty Good Privacy, program pentru calculator pentru criptarea datelor
 PGP Corporation, companie software din Statele Unite
PGP-RTB, redenumită din 1993 ca PGP-RTS - casă de discuri din Belgrad